Брід (рос. Брод) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Ліва притока Орлика, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,81 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,47 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,08. Річка формується 1 безіменним струмком та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Лебедівка (колишнє Слобода Чернецька). Тече переважно на північний захід і у селі Барвинівці (колишнє Черниця) впадає у річку Орлик, праву притоку Рудні (Луб'янки).

Населені пункти вздовж берегової смуги: Яворівка.

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 70 (Брід № 4)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці